Dans l'univers fictif de Stargate, l'un des principaux buts du programme porte des étoiles est de combiner technologies terriennes et extra-terrestres afin de se défendre contre des menaces, notamment des Goa'ulds et Oris. Ces explorations ont permis à la Terre de rattraper son retard technologique en grande partie grâce à l'aide de leurs alliés Asgards.

Liste

Armes

Iris 

C'est un dispositif servant de bouclier à la porte des étoiles, il empêche l'arrivée de visiteurs indésirables.

GDO 
Un G.D.O (Garage Door Opener) est un petit boîtier électronique délivré à toute équipe traversant la porte des étoiles de la base militaire SGC ou d'Atlantis. C'est un appareil inventé dans le cadre des séries Stargate SG-1 et Stargate Atlantis.

Dans Stargate SG-1 

Lors de la première attaque du SGC par les Goa'ulds, les militaires se sont immédiatement rendu compte que la porte des étoiles de la Terre devait être protégée, c'est à ce moment-là que l'armée fait construire un iris devant la porte des étoiles, dans l'épisode Enfants des dieux (1x02), empêchant toute entrée imprévue au sein du SGC. Mais pour prévenir le SGC qu'il faut ouvrir l'iris, les équipes SG ont besoin d'un GDO afin de s'identifier. Chaque équipe a son code d'identification (une longue série de chiffres). Un membre de l'équipe envoie ce code lorsque la porte est activée et le SGC ouvre l'iris. Les codes sont fréquemment mis à jour.

Dans Stargate Atlantis 
À l'arrivée de l'expédition du Dr Weir dans la cité d'Atlantis, Peter Grodin, un ancien scientifique (décédé), met en marche un bouclier placé devant la porte des étoiles. Il joue le même rôle que l'iris placé devant la porte des étoiles de la Terre. Lors des premières missions interplanétaires réalisées par les militaires de l'expédition, les équipes utilisaient le même principe de reconnaissance qu'au SGC. Puis, avec le temps, les équipes d'Atlantis ont remplacé le GDO par un petit appareil plus simple d'utilisation, en effet, il suffit, désormais, de placer son doigt sur une plaque, et, par un système de reconnaissance d'empreintes digitales, le système identifie la personne voulant aller sur Atlantis et autorise ou pas l'ouverture du bouclier.

Exploitation dans l'univers des séries 
 Lors d'une mission "fiasco" réalisée sur une planète contrôlée par Baal, un Goa'uld s'empare d'un GDO et réussit à faire ouvrir l'iris de la Terre ce qui engendre une attaque du SGC, se soldant par la destruction totale de la base (heureusement une intervention imprévue vient sauver la situation).
 Lors d'une activation imprévue de la porte des étoiles, un code d'identification est enregistré, mais il ne correspond à aucun code connu. Le message reçu disait : Contraya. Il s'agissait du mot affectif, synonyme de notre "Bonjour", qu'utilisait Harlan, l'unique survivant d'Altaïr. Le SGC ouvrit exceptionnellement l'iris afin d'éviter la perte de ce dernier survivant.
 Les Geniis ont volé un GDO à un Athosien saoul et ont envahi la cité d'Atlantis alors qu'elle était menacée d'un ouragan.

MALP 

La sonde MALP ou « Sonde de Laboratoire Analytique Mobile » (, en anglais) est un objet fictif inventé dans la série télévisée Stargate SG-1 et aussi utilisé dans la série Stargate Atlantis. Il s'agit d'un robot d'exploration destiné à franchir la porte des étoiles et à renvoyer des informations sur l'environnement de la planète visitée, telles que : l'atmosphère, les radiations, les traces de vie et de civilisations ou la présence d'un DHD fonctionnel pour le retour.

Le MALP est équipé :
 d'un ensemble audio-vidéo, afin de communiquer une image au SGC (à l'exception d'un écran sur le MALP, l'équipe communiquant avec le SGC ne voit donc pas à qui elle s'adresse) ;
 d'un bras articulé pour le prélèvement d'échantillons et la composition sur le DHD ;
 d'un radar qui peut détecter les vaisseaux entrant dans l'atmosphère.

Certains modèles de MALP ont été modifiés pour des missions spécifiques telles que le transport de matériel, le transport d'armes nucléaires ou encore servir de plateforme à des mitrailleuses lourdes.

Plusieurs exemplaires du MALP ont été créés pour la série télévisée. L'original, que l'on voit dans le film Stargate, la porte des étoiles, était en fait un véritable robot, le Hazbot III, que le Jet Propulsion Laboratory avait prêté à la production. Il a depuis lors fait l'objet d'une vente aux enchères.

Il existe un équivalent du MALP dans la série Stargate Universe : le kino, dont la réserve se situe sur le Destinée, créé par les Anciens et qui est une petite boule télécommandée.

Missiles nucléaires Mark 
Ce sont les missiles nucléaires utilisés dans la franchise, il en existe plusieurs versions numérotés.
Les vaisseaux de classe BC-304 sont équipés de ces missiles. Le vaisseau mère de Ra dans le film Stargate est détruit par une bombe Mark III.

Station Midway 

La station Midway est une station spatiale fictive dans la série télévisée Stargate Atlantis. Elle se situe dans le vide spatial entre la galaxie de Pégase et la Voie lactée. Son rôle est de servir de lien pour le pont inter-galactique entre le SGC et Atlantis. Le voyage (en Jumper ou à pied) à travers les portes placées à des endroits bien précis dans l'espace depuis Midway en direction d'Atlantis ou bien en direction du SGC, prend environ une demi-heure. C'est donc un gain de temps considérable quand on sait qu'il faut trois semaines au Dédale ou l'Apollo pour faire le voyage de la Terre jusqu'à Atlantis en Hyperespace.

UAV 

Un UAV (, en anglais) est un drone utilisé par le SGC. Envoyé grâce à une rampe de lancement à travers la porte des étoiles, il peut servir à faire une reconnaissance aérienne des planètes avec une autonomie de .

Vaisseaux 

Grâce aux technologies récupérées par les équipes d'exploration, les terriens purent créer des vaisseaux de toutes tailles (chasseurs et croiseurs).

Articles connexes 
 Technologies de Stargate
 Vaisseaux de Stargate

Notes et références 
 
 
 
 

Technologies de Stargate